

Carriera
Ha esordito in Serie A con la maglia dell' il 27 febbraio 1955 in -Udinese (1-1). Nella stagione 1956-1957 è stato ceduto in prestito al Trapani; rientrato a Udine, passa definitivamente al Pro Gorizia.

Note

Collegamenti esterni